

Televisione
 Andor - altro nome del pianeta immaginario del franchise di Star Trek Andoria che ospita la specie degli Andoriani
 Andor – serie televisiva statunitense del 2022, parte del franchise di Guerre stellari
 Andor – colonna sonora della serie televisiva

Altro
Andor – stato presente nella serie di romanzi La Ruota del Tempo, di Robert Jordan
Andor – nome in Valarin di Númenor, isola dell'universo di Arda creato da J. R. R. Tolkien
Andor – forma ungherese del nome proprio di persona italiano Andrea
Andor – forma norvegese del nome proprio di persona islandese Arnór
László Andor – economista e politico ungherese
Le leggende di Andor – gioco di società e di squadra